Памятник Максиму Горькому в Сочи, находящийся на перекрёстке улиц Горького, Карла Либкнехта и Советской, был открыт 17 июня 1956 года к 20-й годовщине смерти писателя. Скульптор — А. И. Колобов. Прообразом скульптуры стал десятиклассник Виталий Игнатенко, в будущем почётный гражданин города Сочи.

Примечания 

Памятники по алфавиту
Горькому
Сочи
Здания и сооружения, построенные в 1956 году в России
Скульптуры 1956 года
1956 год в Краснодарском крае